

Classifica 

  qualificati direttamente al mondiale.

Risultati

Classifica marcatori